Maxi López (* 3. dubna 1984, Buenos Aires, Argentina) je argentinský fotbalista nastupující na postu útočníka. Od sezony hraje za třetiligový italský klub SS Sambenedettese.

Přestupy 

 z CA River Plate do FC Barcelona za 6 500 000 Euro
 z FC Barcelona do FK Moskva za 2 000 000 Euro
 z FK Moskva do Calcio Catania za 3 000 000 Euro
 z Calcio Catania do AC Milan za 1 500 000 Euro (hostování na 1/2 roku)
 z Calcio Catania do UC Sampdoria za 2 500 000 Euro (hostování)
 z Calcio Catania do AC ChievoVerona za 1 500 000 Euro
 z AC ChievoVerona do Turín FC zadarmo
 z Turín FC do Udinese Calcio zadarmo
 z Udinese Calcio do CR Vasco da Gama zadarmo

Hráčská statistiky

Úspěchy

Klubové 
 3× vítěz argentinské ligy (2002, 2003, 2004)
 2× vítěz španělské ligy (2004/05, 2005/06)
 1× vítěz španělského superpoháru (2005)
 1× vítěz Ligy mistrů (2005/06)

Reprezentační 
 1× na MJA U20 (2003 - zlato)

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Profil hráče na Transfermarktu 

Fotbalisté River Plate
Fotbalisté FC Barcelona
Fotbalisté AC Milán
Fotbalisté Catanie
Fotbalisté Grêmia
Fotbalisté Sampdorie Janov
Muži
Narození v roce 1984
Argentinští fotbalisté
Žijící lidé
Fotbalisté FK Moskva
Fotbalisté RCD Mallorca
Fotbalisté AC ChievoVerona
Narození v Buenos Aires